Širitovci su naselje u sastavu Grada Drniša, u Šibensko-kninskoj županiji. Nalaze se oko 10 kilometara sjeverozapadno od Drniša.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 191 stanovnika.

Povezani članci

Vanjske poveznice

Izvori 

Naselja u sastavu Grada Drniša